Sezona Prvog razreda 1929. je sedmo nogometno natjecanje za prvaka u Kraljevini SHS. Natjecateljski sustav je bio dvostruki ligaški sustav. Treće je prvenstvo koje se nije igralo po kup-sustavu. Prvenstvo je započelo odmah nakon izlučnog natjecanja, 16. lipnja 1929. godine, a završilo 20. listopada 1929. godine. Pobijedio je splitski Hajduk, a lanjski doprvak, zagrebački Građanski, zauzeo je posljednje, peto mjesto. Najviše pogodaka je postigao igrač beogradskog BSK Đorđe Vujadinović koji je postigao 10 pogodaka.

Natjecanje 
Sudjelovanje je izborilo pet pobjednika prednatjecanja:
BSK iz Beograda
Građanski iz Zagreba
Hajduk iz Splita
HAŠK iz Zagreba
Jugoslavija iz Beograda

 * Utakmice Hajduk - BSK 1:3 i BSK - Jugoslavija 5:1 su poništene, te odigrane nove nakon svih odigranih prvenstvenih utakmica. BSK je u znak protesta odigrao s Jugoslavijom prijateljsku utakmicu (3:3), a prvenstvenu utakmicu predao bez borbe (0:3)

Prvaci 
HNK Hajduk (trener: Luka Kaliterna)
Bartul ČulićJanko RodinIvan MontanaVeljko PodujeMiroslav DeškovićMarko MikačićŠime PodujeVeljko RadićLjubo BenčićBranko BakotićAntun BonačićLeo Lemešić

Vanjske poveznice 
The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Izvori 
 (srpski) Milorad Sijić, Fudbal u Kraljevini Jugoslavije, 2009., Kruševac, str. 59, 60, 61 
 H.A.Š.K. 1903-1993 - HRVATSKI AKADEMSKI ŠPORTSKI KLUB, [1993.] Zagreb

 1929
1929